Ковалець — українське прізвище.

Відомі особи 
 Ковалець Кирило Сергійович — український футболіст, півзахисник клубу «Чорноморець» (Одеса).
 Ковалець Сергій Іванович — радянський та український футболіст і тренер, головний тренер молодіжної збірної України.
 Ковалець Яків Феофанович — український журналіст, поет, письменник.
Прізвища